Роса — краплі води, що утворюються в природних умовах після конденсації пари.

Також 
 «Роса» — радянський художній фільм 1975 року.